

Geografia 
 Regno Unito
 Wyre – borough del Lancashire
 Wyre – fiume del Lancashire
 Wyre – una delle Isole Orcadi